Unrequited (2010), een film uit 2010 met onder anderen Michael Welch
Unrequited (Loudon Wainwright III), een album van Loudon Wainwright III